Jméno Bernd Schneider nosí tito lidé:

 Bernd Schneider (fotbalista) (* 1973) – bývalý německý fotbalový záložník
 Bernd Schneider (závodník) (* 1964) – bývalý německý automobilový závodník